{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63301) - || 2001 EJ12 ||3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63302) - || 2001 EA14 ||15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63303) - || 2001 EL20 ||15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63304) - || 2001 EQ23 ||15 maart 2001 || NEAT
|-
| (63305) Bobkepple || 2001 FE || 17 maart 2001 || D. Healy
|-
| (63306) - || 2001 FT8 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63307) Barbarawilson || 2001 FG9 ||21 maart 2001 || Needville
|-
| (63308) - || 2001 FU11 ||19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63309) - || 2001 FV19 ||19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63310) - || 2001 FS21 ||21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63311) - || 2001 FD24 ||21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63312) - || 2001 FH24 ||17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63313) - || 2001 FV28 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63314) - || 2001 FJ33 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63315) - || 2001 FV34 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63316) - || 2001 FK35 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63317) - || 2001 FQ36 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63318) - || 2001 FR36 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63319) - || 2001 FH37 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63320) - || 2001 FX44 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63321) - || 2001 FF47 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63322) - || 2001 FO48 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63323) - || 2001 FC51 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63324) - || 2001 FH51 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63325) - || 2001 FU51 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63326) - || 2001 FV53 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63327) - || 2001 FS54 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63328) - || 2001 FU54 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63329) - || 2001 FJ55 ||21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63330) - || 2001 FZ59 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63331) - || 2001 FC60 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63332) - || 2001 FY62 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63333) - || 2001 FV65 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63334) - || 2001 FH66 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63335) - || 2001 FD67 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63336) - || 2001 FL67 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63337) - || 2001 FW67 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63338) - || 2001 FX74 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63339) - || 2001 FP75 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63340) - || 2001 FY76 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63341) - || 2001 FD77 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63342) - || 2001 FH77 ||19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63343) - || 2001 FO85 ||26 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (63344) - || 2001 FX86 ||21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63345) - || 2001 FD91 ||26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63346) - || 2001 FU92 ||16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63347) - || 2001 FA94 ||16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63348) - || 2001 FC94 ||16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63349) - || 2001 FY101 ||17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63350) - || 2001 FL106 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63351) - || 2001 FW117 ||19 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (63352) - || 2001 FG129 ||26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63353) - || 2001 FZ135 ||21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63354) - || 2001 FU140 ||22 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (63355) - || 2001 FN143 ||23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63356) - || 2001 FG149 ||24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63357) - || 2001 FS157 ||27 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63358) - || 2001 FX157 ||27 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63359) - || 2001 FQ159 ||29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (63360) - || 2001 FS162 ||18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63361) - || 2001 FR171 ||24 maart 2001 || M. W. Buie
|-
| (63362) - || 2001 FD177 ||16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (63363) - || 2001 FC184 ||25 maart 2001 || M. W. Buie
|-
| (63364) - || 2001 HH2 ||17 april 2001 || LINEAR
|-
| (63365) - || 2001 HH3 ||17 april 2001 || LINEAR
|-
| (63366) - || 2001 HK4 ||17 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63367) - || 2001 HS6 ||18 april 2001 || Spacewatch
|-
| (63368) - || 2001 HQ7 ||17 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63369) - || 2001 HT7 ||17 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63370) - || 2001 HS9 ||16 april 2001 || LINEAR
|-
| (63371) - || 2001 HN18 ||23 april 2001 || LINEAR
|-
| (63372) - || 2001 HG29 ||27 april 2001 || LINEAR
|-
| (63373) - || 2001 HS35 ||29 april 2001 || LINEAR
|-
| (63374) - || 2001 HX35 ||29 april 2001 || LINEAR
|-
| (63375) - || 2001 HY37 ||29 april 2001 || Črni Vrh
|-
| (63376) - || 2001 HA38 ||29 april 2001 || Črni Vrh
|-
| (63377) - || 2001 HL40 ||27 april 2001 || LINEAR
|-
| (63378) - || 2001 HY43 ||16 april 2001 || LONEOS
|-
| (63379) - || 2001 HN45 ||17 april 2001 || LONEOS
|-
| (63380) - || 2001 HE51 ||23 april 2001 || LINEAR
|-
| (63381) - || 2001 HJ53 ||23 april 2001 || LINEAR
|-
| (63382) - || 2001 HZ54 ||24 april 2001 || LINEAR
|-
| (63383) - || 2001 HD56 ||24 april 2001 || LINEAR
|-
| (63384) - || 2001 HG57 ||25 april 2001 || LONEOS
|-
| (63385) - || 2001 HL66 ||24 april 2001 || LINEAR
|-
| (63386) - || 2001 HW66 ||25 april 2001 || LONEOS
|-
| (63387) Brazos Bend || 2001 HC67 ||29 april 2001 || Needville
|-
| (63388) - || 2001 HE67 ||21 april 2001 || LINEAR
|-
| (63389) Noshiro || 2001 JC1 ||12 mei 2001 || BATTeRS
|-
| (63390) - || 2001 JP5 ||14 mei 2001 || NEAT
|-
| (63391) - || 2001 JG6 ||14 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (63392) - || 2001 JE7 ||15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63393) - || 2001 JS7 ||15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63394) - || 2001 JL8 ||15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63395) - || 2001 JX9 ||15 mei 2001 || NEAT
|-
| (63396) - || 2001 KX || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63397) - || 2001 KK2 ||17 mei 2001 || NEAT
|-
| (63398) - || 2001 KZ9 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63399) - || 2001 KH11 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63400) - || 2001 KJ13 ||18 mei 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten